Henrietta peut faire référence à :

Henrietta, une ville de l'État de New York ;
Henrietta, une ville du Wisconsin ;
Henrietta, une ville de l'Ohio ;
Henrietta, une ville du Missouri ;
Henrietta, une ville du Texas.

Henrietta, un quartier de la ville de Vacoas-Phoenix.

Divers 
 225 Henrietta, un astéroïde.
 Henrietta, prénom féminin
 Henrietta, un single du groupe The Fratellis.
 L'île Henriette, dans l'archipel de Nouvelle-Sibérie, dans l'océan Arctique.
 Princesse Henrietta, un personnage dans Zero no tsukaima
 

Homonymie de toponyme